Уильям Татт:
 Татт, Уильям Томас (1917—2002) — британский, позднее канадский криптограф и математик.
 Татт, Уильям Тайер (1912—1989) — американский хоккейный функционер, президент Международной федерации хоккея с шайбой.